Schizophyllum är ett släkte av svampar. Schizophyllum ingår i familjen oxtungsvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Oxtungsvampar
Schizophyllum